La saison 2008 du Championnat d'Islande de football était la  de la première division islandaise. Pour la première fois dans l'histoire de la compétition, 12 clubs (et non plus 10 comme depuis la saison 1977) jouent les uns contre les autres lors de rencontres disputées en matchs aller et retour. Un nouveau club de Reykjavik, le Fjolnir Reykjavik, participe à sa première saison parmi l'élite. Le Valur Reykjavik, tenant du titre, tente de conserver sa couronne face aux 11 meilleurs clubs du pays.

C'est le FH Hafnarfjörður qui finit en tête du championnat et remporte le  de champion d'Islande de son histoire. Il termine avec seulement un point d'avance sur l'ÍBK Keflavík et 7 sur le Fram Reykjavik.

En bas du classement, grosse surprise puisque le  de la saison dernière, l'ÍA Akranes, descend en 2. Deild tout comme le HK Kopavogur.

Les 12 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Meilleurs buteurs

Références

Voir aussi

Liens internes 
 Championnat d'Islande de football
 Championnat de 2. Deild 2008
 Coupe d'Islande de football 2008

Liens externes 
  RSSSF
  Fiche sur le site de la fédération islandaise de football

Championnat d'Islande de football
Islande